Georgi Georgiew – bułgarski zoolog
 Georgi Georgiew (ur. 1947) – bułgarski judoka
 Georgi Georgiew (ur. 1963) – bułgarski piłkarz
 Georgi Georgiew (ur. 1976) – bułgarski judoka
 Georgi Georgiew (ur. 1987) – bułgarski narciarz alpejski